De Davis Cup 2011 wereldgroep Play-offs is de ronde in het Davis-Cuptoernooi waarin wordt bepaald welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2012.

Plaatsingsmethodiek 
De acht verliezende teams van de eerste ronde van de Wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones kwamen uit in de play-offs. Door loting werd bepaald welk geplaatst land tegen welk ongeplaatst land speelde.

Geplaatste landen 
De volgende landen streden voor een plek in de Wereldgroep in 2012.

  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 3-2)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 4-1)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 4-1)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 4-1)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 3-2)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 4-1)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 3-2)
  (verloor van  in de 1e ronde van de wereldgroep met 3-2)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Amerikaanse zone met 3-2)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Amerikaanse zone met 5-0)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Aziatische/Oceanische zone met 3-1)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Aziatische/Oceanische zone met 4-1)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 3-2)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 3-1)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 5-0)
  (versloeg  in de 2e ronde van de Europese/Afrikaanse zone met 5-0)

Wedstrijden 
De wedstrijden werden gespeeld van 16 t/mt 18 september 2011.

*: geplaatst land

Resultaat: Canada, Italië, Japan en Zwitserland gepromoveerd naar de wereldgroep-2012; België, Chili, India en Roemenië gedegradeerd naar de regionale zones-2012.

Play-off resultaten

Roemenië vs. Tsjechië

Rusland vs. Brazilië

Israël vs. Canada

Zuid-Afrika vs. Kroatië

Chili vs. Italië

Japan vs. India

België vs. Oostenrijk

Australië vs. Zwitserland

Play-offs
2011